Ligusticopsis glaucescens är en flockblommig växtart som först beskrevs av H.Wolff, och fick sitt nu gällande namn av Lavrova och Kljuykov. Ligusticopsis glaucescens ingår i släktet Ligusticopsis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
glaucescens